Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Ryan Sweeting era il detentore del titolo ma è stato battuto nei quarti di finale da John Isner. Quest'ultimo è stato sconfitto in finale da Juan Mónaco per 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mardy Fish (secondo turno)
 John Isner (finale)
 Feliciano López (semifinale)
 Juan Mónaco (campione)

 Kevin Anderson (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (quarti di finale, ritirato)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Ivo Karlović (primo turno)

Qualificazioni

  Gō Soeda (primo turno)
  Horacio Zeballos (secondo turno)

  Ricardo Mello (primo turno)
  Michael Russell (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2012
ATP World Tour 2012